Galijenov edikt o toleranciji iz 259.
 Galerijev ukaz o toleranciji iz 311.
 Milanski edikt iz 313.
 Edikt iz Torde iz 1568.
 Edikt o vjerskoj toleranciji među kršćanskim vjerama od 21. prosinca 1781.
 Edikt o toleranciji 13. rujna 1781.
 Edikt o toleranciji Josipa II. 1782., aneks Gens judaica 1783.
 Edikt o toleranciji 1905., Rusija